«Treffort» puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Treffort, comuna francesa del departamento de Isère
 Treffort, comuna delegada francesa del departamento de Ain, que forma parte de la comuna de Val-Revermont.